Ofenheim ist der Familienname folgender Personen:

 Victor Ofenheim von Ponteuxin (1820–1886), österreichischer Industrieller und Honorar-Generalkonsul für das Kaiserreich Persien

Siehe auch:
 Palais Ofenheim, Palais im Ringstraßenstil, am Schwarzenbergplatz 15 im 1. Wiener Gemeindebezirk
 Offenheim